Па́ршино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области России, на реке Еда.

Входит в состав Перцевского муниципального образования (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила во Фроловское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — во Фроловский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 25 км, до центра муниципального образования Слободы по прямой — 20 км. Ближайшие населённые пункты — Климово, Волково, Арсенка.

По переписи 2002 года население — 63 человека (30 мужчин, 33 женщины). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 Паршино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района